Японская соккер-лига 1977 Дивизион 2 —6-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1977

Ссылки
RSSSF 

Япония
1977
Спорт в Японии в 1977 году